

Іванковська сільська рада — сільське поселення, Альменєвський район, Курганська область
 Іванковська сільська рада — сільське поселення, Цілинний район, Курганська область

Див. також 
 Іванківська сільська рада
 Івановська сільська рада